Hannibal est le nom d'un complexe d'habitation à Bornstraße dans le  de Dortmund.

Structure de bâtiment 
Hannibal fait 50 mètres de hauteur et a douze étages. Le complexe d'habitation n'est pas trop grand en raison de l'îlot urbain si bien que dans la proximité de  ainsi que dans Heroldstraße bâtiments avec 2 étages jusqu'aux 4 étages se trouvent lesquelles ressemblent au bâtiment à Bornstraße. Dans les étages inférieurs se trouvent les petites entreprises qui aident personnes, comme la « Gründerinnenzentrum ». En outre, dans les supérieurs étages il y a des appartements.

Rénovation 
Le complexe d'habitation était construit en 1972 par le  par le programme « Sanierungsgebiet Nord II ». De 1994 à 1999 le bâtiment était assaini.

Hannibal au Dorstfeld 

Un autre un complexe d'habitation se trouve à , construit en 1972. Il est plus grand (70 mètres et 18 étages) que celui de Nordstadt, parce qu'il n'y a pas un îlot urbain. La gestion de la propriété de cet complexe d'habitation est ruinée et aucune rénovation n'a pu avoir lieu.

Notes et références 

Bâtiment en Allemagne
Dortmund